Аседера (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас-Альтас. Занимает площадь 82,5 км². Население — 818 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 137 км.

Население

Примечания

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса